Die Netball-Weltmeisterschaft 2003 war die elfte Austragung der Weltmeisterschaft im Netball. Die Weltmeisterschaft wurde in Kingston, Jamaika in der National Indoor Stadium auf Hallenspielfeldern ausgetragen. Im Finale setzte sich Neuseeland mit 49:47 gegen Australien durch und konnte sich so die vierte Weltmeisterschaft sichern.

Teilnehmer

Format 
In einer Vorrunde spielten sechzehn Mannschaften im Play-Off-Modus vier Teilnehmer an der Hauptrunde aus. Die unterlegenen Mannschaften bestritten in zwei Sechser-Gruppen eine Trostrunde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Auch die Hauptrunde wurde in zwei Sechser-Gruppen ausgetragen, wobei sich die jeweils besten vier Mannschaften einer Gruppe für das Viertelfinale qualifizierten. Von da an wurde im Play-Off-Modus der Turniersieger ermittelt. Alle weiteren Platzierungen wurden ebenfalls ausgespielt.

Vorrunde 
Während des Turniers gab es die folgenden Ergebnisse.

Round 1

Round 2

Trostrunde

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Halbfinale

Platzierungsspiele

Hauptrunde

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Platzierungsspiele

Halbfinale (9–12)

Spiel um die Plätze 11

Spiel um die Plätze 9

Finalrunde

Viertelfinale

Halbfinale (5 bis 8)

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale 

Damit gewann Neuseeland zum vierten Mal die Weltmeisterschaft.

Einzelnachweise 

2003
Sportveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Kingston (Jamaika)
Weltmeisterschaft 2003